Meeboldina är ett släkte av gräsväxter. Meeboldina ingår i familjen Restionaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen
Meeboldina